NPS kan syfta på:

 NPS – en federal myndighet i USA, se National Park Service
 NPS – ett nyckeltal som används i kundundersökningar, se Net promoter score